O Lionesa Group é um grupo familiar com 20 anos, que detém ativos das marcas Lionesa Business Hub, Balio e Livraria Lello. 

Com a missão de transformar o Porto e Norte no território mais feliz para se viver, a estratégia de investimento é centrada em 3 pilares: talento, arte e património, aliando o empreendedorismo á cultura. 

O grupo que tem um ambicioso projeto de expansão para 2025, gere um portfólio diversificado de negócios nas áreas do imobiliário, retalho, turismo, cultura e escritórios.

História 
Depois de uma vida de seis décadas como pivot da Segunda Revolução Industrial, as ruínas das antigas instalações da “Fábrica de Tecidos de Seda Lionesa” são adquiridas, em 2002 pela Família Pedro Pinto.

Com o intuito de reconstruir o espaço e voltar a dar vida ao território e à Via Norte, a Lionesa fez nascer uma nova centralidade económica, transformando-se assim, no maior e mais dinâmico centro empresarial dedicado à indústria 5.0 em Portugal, mais tarde apresentado como Lionesa Business Hub, onde arte se cruza com o talento.

Em 2015, a Família Pedro Pinto adquire a maioria do capital Social da Livraria Lello e decide mudar a perceção do espaço, para ser encarada como uma Livraria de facto, dirigida a todo o mundo. Assim, com foco na cultura, a Livraria Lello levou a antigos e novos leitores os clássicos da literatura mundial e todo o imenso património da literatura portuguesa, sendo hoje o seu maior exportador junto de leitores de todo o mundo.

Em 2016, com o Mosteiro de Leça do Balio até então há séculos fechado, a Lionesa adquire o monumento nacional e dá-lhe uma nova vida. É com o talento do Arquiteto Álvaro Siza que se idealiza a requalificação do mesmo e, assim, se dá o primeiro passo para a concretização do sonho de devolver este património a toda a Comunidade.

Em 2022, o Lionesa Group apresenta-se e às suas marcas, assumindo-se como um grupo familiar e dando continuidade a projetos de transformação do território, direcionando o "Norte para a Felicidade".

Portefólio

Lionesa Business Hub 
O Lionesa Business Hub é o maior e mais dinâmico centro empresarial dedicado à indústria 5.0 em Portugal.

Oracle, Farfetch, FedEx, Vestas, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti são alguns dos 120 líderes nos seus respetivos sectores que escolheram o Lionesa Business Hub como espaço de talento e felicidade para consolidar a sua competitividade global.

Com uma comunidade de mais de 7 000 pessoas, provenientes de 47 nacionalidades diferentes, o Lionesa Business Hub oferece um ambiente de trabalho flexível que procura proporcionar acessibilidade aos mais diversos estilos de vida.

Com foco no talento, o Business Hub tem um Gestor de Felicidade certificado e uma framework de felicidade e bem-estar, que trabalha felicidade organizacional holisticamente: a Lionesa Happiness Pyramid. 

Ao trabalhar ao lado das melhores instituições académicas em Portugal, o Lionesa Business Hub fomenta sinergias, alimenta inovação e ajuda a atrair o melhor talento.

A missão: criar o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar.

Um espaço de eleição para o talento, onde se quer estar, em vez de ter de o fazer. Um espaço de alegria, vida, reflexão, inovação, colaboração, conhecimento e, acima de tudo, diversão.

Livraria Lello 

Aberta desde 1906, a história da Livraria Lello é sobretudo uma história de arrojo, que começa ainda no século XIX, quando o genial livreiro francês Chardron apostou no mercado português numa altura em que a maioria da população era analfabeta.

Arrojo, também, com a abertura de um notável edifício neoclássico que, logo em 1906, se destaca na paisagem envolvente, e que, hoje, é reconhecido como Monumento de Interesse Público pela Direção-Geral do Património Cultural, estando na fase final da reclassificação como Monumento Nacional. O mesmo arrojo resgatado pela família fundadora do Lionesa Group quando, em 2015, adquiriu a maioria do capital social e deu uma segunda vida à Livraria Lello.

Desde logo, com a implementação do inovador sistema de voucher literário, que regulou as entradas de uma das mais visitadas Livrarias do mundo, mas sobretudo resgatou a viabilidade do negócio livreiro. Esta iniciativa permitiu proceder a profundas obras de restauro e conservação, investir numa programação cultural abrangente e gratuita, voltar a apostar na edição, investir na aquisição de livros raros, antigos e primeiras edições e transformar-se no maior exportador de literatura nacional.

Com a missão de chegar a novos públicos e pôr o mundo inteiro a ler, a Livraria Lello desencadeou ações tão relevantes e impactantes como o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição sobre obras fundamentais da literatura – os Lusíadas, a Gazeta da Restauração, e Harry Potter e a Pedra Filosofal –, lançou, durante a pandemia, o primeiro drive-thru livreiro do mundo com oferta de mais de 10 mil livros, e desenvolveu parcerias com marcas mundialmente conhecidas, como a Time, a Pantone, a Zara ou a Christie’s.

O investimento na Cultura é uma prioridade para a Livraria Lello: desde a aquisição do mais antigo teatro da cidade, o Teatro Sá da Bandeira, ao prédio ao lado da Livraria, onde funcionam agora os seus escritórios, e onde nascerá um novo espaço cultural com assinatura do premiado arquiteto Álvaro Siza, às 42 cartas de amor inéditas de Bob Dylan adquiridas em leilão por mais de meio milhão de euros.

Desde 2015, como nas origens, a Livraria Lello sonha em grande, e concretiza na mesma medida. O propósito é sempre o mesmo: valorizar o Livro, contribuir para um mundo mais culto, com mais leitores e mais livros, e por isso um mundo mais feliz.

Balio 
O lugar onde, na Idade Média, surge o Mosteiro de Leça do Balio, já era notável desde, pelo menos a Época Romana, há dois mil anos, como prova a descoberta de uma ara dedicada ao deus Júpiter.  

Doado pela condessa de Portucale, Dona Teresa, à Ordem dos Cavaleiros de S. João de Jerusalém do Hospital, das mais prestigiadas instituições internacionais, o Mosteiro de Leça do Balio teve um importante papel na História de Portugal. Acolheu famosos e anónimos que caminhavam rumo a Santiago de Compostela, recebeu o casamento real de D. Fernando e D. Leonor Teles, o único por amor da monarquia portuguesa e foi abrigo do líder absolutista D. Miguel durante o Cerco do Porto. 

Extinto em 1834, o Mosteiro entrou num acentuado processo de ruína e abandono que não foi travado pela sua classificação como Monumento Nacional em 1910.

O início da sua regeneração tem lugar a partir de 2016 quando adquirido pelo Lionesa Group que junta pela primeira vez, os arquitetos Siza Vieira e Sidónio Pardal num projeto de requalificação que mais do que o património material, pretende reativar uma importante herança, a de pioneirismo e humanismo, na sua incontornável ligação aos Caminho de Santiago.

Assim nasce o Balio: o Mosteiro, Jardim e Templo. Um ambicioso projeto de capacitação cultural do território, assente na espiritualidade que esta história milenar transporta e que é agora transformada em símbolos do século XXI através da arte contemporânea. Uma nova envolvente num espaço onde os mais 7000 lioneses fazem o seu dia a dia, que visa despoletar sensações e ser um indutor de novos caminhos. 

Com a missão de proporcionar ao visitante uma experiência de auto visitação através do contacto com a História e a Arte, o Balio abrirá portas no início de 2024

Balio, o caminho de uma história milenar na contemporaneidade da visão de Siza.

Território

Caminho da Arte 

O Caminho da Arte, um projeto promovido pela Lionesa - Associação de Arte, Cultura e Turismo, tem como missão conectar o Porto a Santiago de Compostela através da arte contemporânea, e assim criar o mais longo e mais visitado palco de arte do mundo, com mais de 260km. 

Em parceria com as instituições públicas e a Igreja Católica, o projeto irá acolher obras de artistas nacionais e internacionais ao longo do caminho que liga a Sé do Porto à Catedral de Santiago de Compostela.

O Caminho da Arte impulsionará o Turismo, atraindo mais pessoas ao Norte de Portugal e à Galiza – mas será também importante para as populações locais, que pretende que participem ativamente, beneficiem do projeto e da programação cultural que a ele estará associado.

261 Km de um projeto cultural que desenvolve os territórios do Norte de Portugal e da Galiza, e que se pretende que venha a ser um importante projeto de desenvolvimento económico, social e cultural das duas regiões.

Referências

Ligações externas 

 Website Lionesa Group
 Website Lionesa Business Hub
 Website Livraria Lello
 Website Balio